Tinaco peut désigner :

Toponymes

Tinaco : l'une des 9 municipalité de l'État de Cojedes ;
 Tinaco : ville et chef-lieu de la municipalité de Tinaco dans l'État de Cojedes.

Homonymie de toponyme